Maseròlas ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Mazerolles (Charente)
 Mazerolles (Landes)
 Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques)
 Mazerolles-du-Razès